HRF kan syfta på:

 HRF – ett fackförbund inom LO, se Hotell- och restaurangfacket
 HRF – arbetar för att tillvarata hörselskadades intressen i Sverige, se Hörselskadades riksförbund